Beachwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Beachwood (New Jersey)
Beachwood (Ohio)